Denton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Engeland 
 Denton (Cambridgeshire)
 Denton (Durham)
 Denton (Kent)
 Denton (East Sussex)
 Denton (Greater Manchester)
 Denton (Lincolnshire)
 Denton (Newcastle upon Tyne)
 Denton (Norfolk)
 Denton (Northamptonshire)
 Denton (North Yorkshire)
 Denton (Oxfordshire)
 Denton Holme
 Denton's Green
 Upper Denton
 Denton Chalk Farm

Verenigde Staten
 Denton (Georgia)
 Denton (Kansas)
 Denton (Kentucky)
 Denton (Maryland)
 Denton (Montana)
 Denton (Nebraska)
 Denton (North Carolina)
 Denton (Texas)
 Denton Callahan County
 Denton County
 Denton Township

Denton kan ook verwijzen naar een fictieve plaats in Engeland uit A Touch of Frost.

Personen
 James Denton, Amerikaans acteur
 Jeremiah Denton, voormalig Amerikaans senator
 Michael Denton, Brits-Australische auteur en biochemicus
 Denton True "Cy" Young, voormalig Amerikaans honkballer
 Denton Cooley, Amerikaans chirurg